

Biografia 
İrfan Değirmenci ha iniziato la sua carriera come giornalista in un radio locale di Ankara nel 1996. Si è laureto in Giornalismo presso l'Università di Ankara. Değirmenci ha condotto il telegiornale di FOX (2007-2010), Kanal D (2010-2017) e Halk TV (2019-....). Parla turco ed inglese.

Programmi 
 İrfan Değirmenci ile Çalar Saat (Fox, 2007–10)
 İrfan Değirmenci ile Kanal D Haber Günaydın (Kanal D, 2010–17)
 İrfan Değirmenci ile Halk Ana Haber (Halk TV, 2019–)

Note

Collegamenti esterni